Traffic (englisch für „Verkehr“) bezeichnet:

 das Datenaufkommen bei Computernetzwerken, siehe Datenverkehr
 das Besucheraufkommen bei Websites, siehe Seitenabruf
 Traffic (Band), eine Rockband
 Traffic – Macht des Kartells, ein Spielfilm
 Traffic (Fernsehserie), eine US-amerikanische Miniserie
 Traffic (Schiff), ein Tenderschiff der White Star Line
 Traffic Motor Truck Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller

TRAFFIC ist die Abkürzung für:
 Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce, internationale Artenschutzorganisation

Siehe auch:
 Trafik (Zeitschrift)
 Renault Trafic
 Trafik
 Trafficer

TRAFFIC